ПЛ, Пл, пл — двубуквенная аббревиатура или сокращение. Имеет несколько значений:
 Пл — Плач Иеремии — книга Библии.
 ПЛ — подлодка, подводная лодка.
 ПЛ — Подводная лодка (журнал)  
 ПЛ — подводная лаборатория
 ПЛ — пауэрлифтинг
 ПЛ — «Пурпурный легион» — название магазинов  
 Пл — легкопрессовая посадка
 ПЛ — парашют лётчика
 ПЛ — период лояльности
 ПЛ — перфолента
 п. л. — печатный лист — издательский термин.
 ПЛ — печёночная липаза — медицинский термин.
 п/л — пионерлагерь — пионерский лагерь
 ПЛ-14 — пистолет Лебедева
 ПЛ, пл — плазменный (в маркировке дисплеев). См. плазма.
 ПЛ — пластический линит — медицинский термин.
 ПЛ — платёж (на бланке платёжного документа).
 пл. — платформа
 ПЛ — плацкартный вагон
 пл. — плитка
 пл. — плотина
 ПЛ — площадка лестничная
 пл. — площадь
 ПЛ — плуг лемешный, плуг лесной.
 ПЛ — поворотно-лопастная (гидротурбина)
 ПЛ — подразделение логистики
 ПЛ — поточная линия
 ПЛ — Правобережная линия
 ПЛ — прикладная лингвистика
 ПЛ —